Змагання з волейболу на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1964 в Токіо та з тих пір включалися в програму кожних наступних Ігор.

Волейбол був визнаний олімпійським видом спорту рішенням 53-й сесії Міжнародного олімпійського комітету, що проходила 1957 року в Софії. До цього періоду Міжнародна федерація волейболу (FIVB) об'єднувала 115 національних федерацій. Проте в програму Олімпійських ігор 1960 в Римі волейбол включений не був — міняти програму і календар змагань було вже пізно.

Медалі

Загальна таблиця

Чоловіки

Жінки

Призери

Чоловіки

Жінки

Джерела 
 Волейбол на Олімпійських іграх на Олімпійських іграх на сайті sports-reference.com